Il doppio del torneo di tennis US Indoors 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Pam Shriver che hanno battuto in finale Marcella Mesker e Elizabeth Smylie 7–5, 6–2.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (Campionesse)
 Wendy Turnbull /  Sharon Walsh (quarti di finale)

 Rosalyn Fairbank /  Hana Mandlíková (quarti di finale)
 Ann Kiyomura /  Alycia Moulton (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

US Indoors 1985